Halloween Concept était une société d'édition de jeux et de magazines basée à Paris créée en 1992 et qui a cessé son activité en 2001.

Historique
Halloween Concept est le regroupement de 3 personnes qui se sont rencontrées grâce à une émission hebdomadaire de radio sur les jeux : Le Petit Corbillard Illustré. 
Guillaume Gille-Naves, Hervé Loiselet (également un des deux auteurs qui ont signé plusieurs bandes dessinées chez Delcourt sous le pseudo Contremarche) et Gérard Guéro (un des 2 auteurs connus dans la bande dessinée, les romans ou le jeu de rôle sous le pseudo de G.E. Ranne ou Ange).

Ils ont commencé leur activité en reprenant l'édition du prozine Plasma de l'éditeur de jeux de rôle Siroz, puis très rapidement se sont tournés vers l'édition de jeux de rôles et de jeux de société. L'axe de la société était de travailler des jeux avec des auteurs de BD comme Claire Wendling, Bajram, Mathieu Lauffray, Andreas, Ptiluc, Joël Mouclier, etc.

En 1994 ils éditent le premier jeu de cartes à collectionner en français Intervention divine, une création de Croc sous licence Asmodée et lancent le premier magazine sur les jeux de cartes à collectionner en bimestriel : Lotus Noir.

La société arrête son activité en 2000 à la suite du départ du dernier actionnaire fondateur dans une société de jeu vidéo. Le principal de son activité sera repris par Darwin Project

Les jeux de rôle édités
 Conspirations, licence française d'Over the Edge d'Atlas Games
 Toon, sous licence  Steve Jackson Games
 Elfquest, sous licence Chaosium
 Polaris, jeu de rôle dans un futur apocalyptique où l'humanité s'est réfugié dans les océans pour survivre, de Philippe Tessier
 Prophecy, jeu de rôle médiéval fantastique dans un monde de dragons, collectif d'auteurs : Timbre Poste, Julien Blondel, Benoit Attinost, Philippe Tessier, Guillaume Gille-Naves, Geffroy picard.
 Shaan, jeu de rôle de space opera d'Igor Polouchine
 Légendes des Contrées Oubliées, réalisation du jeu pour les éditions Delcourt

Les jeux de société
Halloween concept édite le premier des P'tits jeux : Il était une fois, qui va donner naissance à une nouvelle gamme de jeu développé en partenariat avec Asmodée.
 Il était une fois..., d'Andrew Rilstone, James Wallis et Richard Lambert sous licence Atlas Games. Illustré par Florence Magnin et Sophie Mounier.
 Pirates des Caraïbes, un jeu de cartes de Timbre Poste illustré par Nicolas Malfin (Golden City)
 Crôa!, un jeu d'Igor polouchine illustré par Yoann (Toto l'ornithorynque) et Stéphane Bô
 Guillotine, sous licence Wizards of the Coast, illustré par Quinton Hoover.

Les jeux de cartes à collectionner
 Février 1994 Intervention Divine
 , Cult Movie, extension

Les magazines
 1992 Plasma, prozine dédié aux jeux des éditions Siroz.
 Mars 1994, Lotus Noir, le magazine officiel des jeux de cartes à collectionner. Bimestriel.
 1997 Backstab, magazine sur les jeux de rôle. Coédition avec Asmodée.

Articles connexes
 Darwin Project
 Play Factory

Liens externes 
 Plus d'informations sur les jeux de rôle sur le grog 

Éditeur de jeux de société disparu
Éditeur français de jeux de rôle
Groupe de presse ayant son siège en France